Adrian Lister, paleontòleg britànic, catedràtic de paleobiologia 
 Albert Lister Peace (Huddersfield, West Yorkshire, 1844 - Liverpool, 1912), compositor i organista del Regne Unit
 Enrique Líster Forján (La Corunya, 1907 — Madrid, 1994), militant comunista i militar gallec lleial a la República durant la Guerra Civil Espanyola
 Joseph Lister (Upton, Essex, 1827 – Walmer, 1912), metge cirurgià britànic pioner en l'ús dels antisèptics